Łężyca peut désigner :

Toponymie
en Pologne 
 Łężyca , un village dans la |voïvodie de Lubusz
 Łężyca , un village dans la |voïvodie de Poméranie